Leucetta är ett släkte av svampdjur. Leucetta ingår i familjen Leucettidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Leucetta